Kaimur steht für

 eine Bergkette in Indien, siehe Kaimur-Berge
 einen Distrikt des indischen Bundesstaats Bihar, siehe Kaimur (Distrikt)